Tony Allen hace referencia a varios artículos:
 Tony Allen, jugador de baloncesto de nombre Anthony "Tony" Allen;
 Tony Allen (músico), músico baterista y compositor nigeriano.